Fever kan syfta på:

 Fever (album av Kylie Minogue) – ett musikalbum med Kylie Minogue
 Fever (sång) – en låt av Otis Blackwell och bland annat med på Madonnas album Erotica
 Fever (låt av Aerosmith) – en låt av Aerosmith
 Fever (musikalbum av Miio) – ett musikalbum med Miio
 Fever (musikalbum av Bullet for My Valentine) – ett musikalbum med Bullet for My Valentine
 Fever (Musikband) - ett band från Ukraina